

Cinema e televisione 
Un gioco estremamente pericoloso (Hustle) – film del 1975 diretto da Robert Aldrich
Hustle  – film TV del 2000 diretto da Stuart Cooper
Hustle  – film TV del 2004 diretto da Peter Bogdanovich
Hustle - I signori della truffa (Hustle) – serie televisiva britannica trasmessa dal 2004
Hustle – film del 2022 diretto da Jeremiah Zagar

Musica 
Hustle – singolo di Pink del 2019, estratto dall'album Hurts 2B Human

Altro 
Hustle – genere di disco dance

Pagine correlate 
The Hustle